Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al II-lea î.Hr. - Secolul I î.Hr. - Secolul I

Decenii: Anii 150 î.Hr. Anii 140 î.Hr. Anii 130 î.Hr. Anii 120 î.Hr. Anii 110 î.Hr. - Anii 100 î.Hr. - Anii 90 î.Hr. Anii 80 î.Hr. Anii 70 î.Hr. Anii 60 î.Hr. Anii 50 î.Hr. Anii 40 î.Hr.

Ani: 112 î.Hr. 111 î.Hr. 110 î.Hr. 109 î.Hr. 108 î.Hr. - 107 î.Hr. - 106 î.Hr. 105 î.Hr. 104 î.Hr. 103 î.Hr. 102 î.Hr.

 


Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

107 î.Hr.